

Klubové rekordy české hokejové extraligy v jedné sezoně

Základní část 

 Aktualizace po základní části 2021/2022
  

Česká hokejová extraliga